9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-1971) – denominazione della Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla IV della Repubblica Italiana
 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1971-2022) – denominazione della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica a partire dalla V legislatura della Repubblica Italiana alla XVIII della Repubblica Italiana
 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (2022-in corso) - denominazione della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica a partire dalla XIX legislatura della Repubblica Italiana